Александр Алексеевич Соколов (1840—1913) — российский ,  и романист.

Биография 
Учился в Санкт-Петербургском театральном училище и выступал как .

В 1854 году напечатал драму «Самоотвержение русского народа» и с конца 1850-х годов стал помещать статьи по театру и небольшие рассказы (под псевдонимами «Не спрашивай, кто я» и «Театральный нигилист»).

В 1867 году напечатал роман «Театральные болота» (выдержал четыре издания и был переведён на немецкий язык), за которым последовали: «Сестра Милосердия», «Бескровное убийство», «Отец Алексей из-за Озерья», «Понизовая вольница атамана Стеньки Разина», «Крестник Петра Великого», «Царь Баба», «Сельцо Отрадное», «На суд присяжных», «Белый Генерал» (переведён на французский язык) и др., всего более 50-ти. Кроме романов им было написано 760 мелких рассказов и повестей, 9 драм, 5 комедий и 17 мелких драматических произведений и до 500 басен — под псевдонимом «Некрылов».

В 1868 году возглавил почти не имевшего подписчиков «Петербургский листок» и довёл его тираж до 10 тысяч экземпляров. В 1880-х годах перешёл в «Петербургскую газету», где под разными псевдонимами ежедневно помещал юмористические заметки и стихи. Также издавал и редактировал газету «Суфлёр».

Умер  года от отёка легких при крупозной пневмонии. Похоронен на Митрофаниевском кладбище.

Примечания

Источник

Ссылки 
 Соколов Александр Алексеевич: Сочинения на lib.ru
 Соколов, Александр Алексеевич Бутылка с любовью: Комич. оперетта

Умершие от отёка лёгких
Похороненные на Митрофаниевском кладбище